Арагон има више значења:
 Арагон
 Грофовија Арагон
 Краљевина Арагон
 Арагон (река)
 Арагон (село)
 Арагон (Нови Мексико)
 Арагон (Џорџија)
 Арагон, Агрикола (Кулијакан)
 Арагон, Мини Супер (Ла Паз)
 Арагон (Јуририја)
 Арагон (Нопала де Виљагран)
 Арагон (Отон П. Бланко)
 Арагон (Хенерал Плутарко Елијас Каљес)
 Арагон (Чиконтепек)
 Арагон, Мини Супер, Ла Паз